ConAgra Foods, Inc. () es una empresa de alimentos estadounidense con sede en Chicago, Illinois.

Productos

Marcas emblemáticas
 Act II 
 Andy Capp's 
 Banquet 
 Blue Bonnet 
 Chef Boyardee 
 Crunch 'n Munch 
 David Sunflower Seeds 
 Egg Beaters 
 Fiddle Faddle 
 Gulden's 
 Healthy Choice 
 Hebrew National 
 Hunt's 
 Hunt's Snack Pack 
 Jiffy Pop 
 Kid Cuisine 
 La Choy 
 Libby's 
 Luck's 
 Manwich 
 Marie Callender's 
 Orville Redenbacher's 
 PAM 
 Parkay 
 Peter Pan 
 Poppycock 
 Reddi-wip 
 Ro*tel 
 Slim Jim 
 Swiss Miss 
 Van Camp's 
 Wesson 
 Wolf Brand Chili

Enlaces externos
 Sitio web oficial

Empresas fundadas en 1919
Empresas de alimentación de Estados Unidos
Empresas cotizadas en la Bolsa de Nueva York
Empresas de Nebraska
Fabricantes de pasta